

Communes 
 Lugny, commune française de Saône-et-Loire, chef-lieu de l'ancien canton de Lugny de 1790 à 2015 et petite capitale du Haut-Mâconnais
 Lugny, commune française de l'Aisne appartenant au canton de Vervins
 Lugny-Bourbonnais, commune française du Cher
 Lugny-Champagne, commune française du Cher
 Lugny-lès-Charolles, commune française de Saône-et-Loire
 Vault-de-Lugny, commune française de l'Yonne

Autres 
 Lugny, maison de chevalerie du Mâconnais
 Lugny, forêt domaniale de Côte-d'Or
 Lugny, ancienne chartreuse (Leuglay, Côte-d'Or)
 Lugny, quartier de la ville de Moissy-Cramayel, commune française de Seine-et-Marne
 Barthélemy-Christophe Fagan dit « Fagan de Lugny », auteur comique français du 
 Mâcon-Lugny, l'une des 27 dénominations géographiques complémentaires de l’appellation régionale « Mâcon » dans le vignoble du Mâconnais (en Saône-et-Loire).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France